A Supercopa Europeia de 1975 foi disputada entre FC Dynamo Kyiv e FC Bayern München. O resultado da partida (1ª e 2ª mão) foi de 3-0.

Detalhes

1ª mão

2ª mão
 

1975
Partidas do FC Bayern München